Amasra (district), een district van de Turkse provincie Bartın
Amasra (stad), de hoofdplaats van het district